Wurfgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Wurfgraben (Hirschbach), linker Zufluss des Hirschbachs (zur Isar) im Gemeindegebiet von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Wurfgraben (Thomatalerbach), rechtes Bachtal vom Pirkegg zum Thomatalerbach (zur Mur) bei Winkl, Gemeinde Ramingstein, Bezirk Tamsweg, Salzburg